Weser, riu d'Alemanya
 Weser  o Vesdre , riu d'Alemanya i de Bèlgica afluent de l'Ourthe